Cristina Grigoraș (ur. 1966) – rumuńska gimnastyczka
 Cristina Grigoraș (ur. 1990) – rumuńska wioślarka